Arthur Bohlig ist der Name folgender Personen:

* Arthur Bohlig (Bildhauer) (1850–1934), deutscher Bildhauer
 Arthur Bohlig (1879–1975), deutscher Architekt, siehe J. Arthur Bohlig